Miejscowości w USA:
 Mountain View – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Mountain View – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Mountain View – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Clara
 Mountain View – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Jefferson
 Mountain View – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Luna
 Mountain View – jednostka osadnicza w stanie Hawaje, w hrabstwie Hawaiʻi
 Mountain View – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
 Mountain View – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Catawba
 Mountain View – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kiowa
 Mountain View – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Natrona
 Mountain View – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Uinta